Синявка — многозначный термин:

Белоруссия 

 Синявка — агрогородок в Клецком районе Минской области.

Россия 

 Синявка — посёлок в Климовском районе Брянской области.
 Синявка — посёлок в Новозыбковском районе Брянской области.
 Синявка — село в Таловском районе Воронежской области.
 Синявка — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Синявка — село в Грязинском районе Липецкой области.
 Синявка — деревня в Задонском районе Липецкой области.
 Синявка — деревня в Одесском районе Омской области, упразднена в 1966 г.

Украина 

 Синявка — село в Турийском районе Волынской области.
 Синявка — село в Емильчинском районе Житомирской области.
 Синявка — село в Каневском районе Черкасской области.
 Синявка — село в Коропском районе Черниговской области.
 Синявка — село в Менском районе Черниговской области.

Другое 
 Синявка — название видов рыб: гольян (Phoxinus laevis) и уклейка (Alburnus alburnus).
 Синявка (приток Ипути) — приток реки Ипуть
 Синявка (приток Ужа) — приток реки Ужа
 Синявка — съедобный гриб: сыроежка либо рядовка.